

Filmovi 

 Rocky (serijal)
 Rocky (1976.)
 Rocky II (1979.)
 Rocky III (1982.)
 Rocky IV (1985.)
 Rocky V (1990.)
 Rocky Balboa (2006.)

Videoigre 
 Rocky (videoigra, 1987.), Sega Master System
 Rocky (videoigra, 2002.), za Nintendo GameCube, PlayStation 2, Xbox i Game Boy

Osobe 

 Rocky Graziano, bivši američki boksač srednje kategorije
 Rocky Marciano, bivši američki boksač teške kategorije

Fiktivni likovi 
 Rocky Balboa, bokser, glavni lik filmskog serijala Rocky

Mjesta 
 Rocky, grad u Oklahomi
 Rocky Mountains, planine u SAD

Rocky